Austrobaileyales Takht. ex Reveal – rząd roślin w obrębie okrytonasiennych. Obejmuje 3 rodziny, 5 rodzajów i ok. 100 gatunków. Należą tu drzewa, krzewy i liany występujące w południowo-wschodniej Azji, północno-wschodniej Australii oraz w południowo-wschodniej części Ameryki Północnej i w Meksyku. Rośliny z tego rzędu wyróżniają się m.in. takimi cechami apomorficznymi jak: obecność kwasu tyglowego i aromatycznych terpenoidów, posiadanie zewnętrznej warstwy integumentu budowanej z 5–7 warstw komórek, obecnością skrobi w bielmie, czterojądrowym woreczkiem zalążkowym.

Morfologia 

Rośliny drzewiaste (drzewa, krzewy i liany). Okwiat tworzony jest przez więcej niż 10, niezróżnicowanych listków. Pręciki są liczne, słupków jest około 9.

Systematyka 
Rząd w ujęciu podobnym do współczesnego zaproponowany został w systemie APG II z 2003. Do rzędu zaliczono wówczas cztery rodziny: Austrobaileyaceae, Trimeniaceae, Schisandraceae i Illiciaceae. W systemie APG III z 2009 i APG IV z 2016 Illiciaceae zostały włączone do Schisandraceae.
W systemie Ruggiero i in. (2015) rząd tworzy jeden z 18 nadrzędów okrytonasiennych – Austrobaileyanae.

 Pozycja systematyczna rzędu według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Pozycja rzędu w kladogramie wczesnych dwuliściennych:

 Podział i relacje filogenetyczne w obrębie rzędu

Rząd obejmuje rośliny należące do kladu siostrzanego do wszystkich okrytonasiennych z wyjątkiem oddzielonych jeszcze wcześniej (starszych) rzędów: amborellowców Amborellales i grzybieniowców Nymphaeales. Razem z wymienionymi taksonami Austrobaileyales wchodzą w skład tzw. wczesnych dwuliściennych. Rodzina Austrobaileyaceae jest w obrębie rzędu kladem siostrzanym dla pozostałych dwóch w rzędzie.

 Pozycja systematyczna  i podział w innych systemach
Wcześniej w hierarchicznych systemach klasyfikacyjnych z błędnie interpretowanymi powiązaniami filogenetycznymi rodziny tworzące rząd były zwykle rozdzielane i zaliczane do klasy dwuliściennych (Cronquist 1981 i in.), później do Magnoliopsida (Reveal 1999).

W systemach Reveala oraz Takhtajana (lata 90. XX wieku) rząd Austrobaileyales obejmował tylko rodzinę Austrobaileyaceae. Rodzina Schisandraceae podzielona była na Schisandraceae i Illiciaceae i wyłączona w osobny rząd badianowców Illiciales. Trimeniaceae stanowiły część rzędu wawrzynowców Laurales. U Reveala rząd ten reprezentował nadrząd Magnolianae, podklasę magnoliowe, klasę Magnoliopsida.

Podobna systematyka tych taksonów znajduje się w systemie Conquista (1981), z tym że Austrobaileyaceae nie zostały wyróżniane jako osobny rząd i włączone zostały do magnoliowców Magnoliales.

Przypisy 

Austrobaileyales